«Слуга» — название нескольких фильмов:
 «Слуга» — фильм 1963 года, Великобритания. Золотой лев Венецианского кинофестиваля.
 «Слуга» — фильм 1988 года, СССР.